Basilica palatina ovvero un tipo di Chiesa palatina
 Basilica palatina di Santa Barbara – basilica di Mantova
 Basilica Palatina di Costantino – basilica di Treviri